Pelte steht für:
 Pelte, Schutzwaffe

Pelte ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Pelte (1908–1962), deutscher Politiker (CDU)
 Reinhard Pelte (1943–vor 2021), deutscher Meteorologe und Schriftsteller